19-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Тунисе с 23 января по 6 февраля 2005 года. Игры проводились в Радесе, Хаммамете, Набуле, Тунисе, Сфаксе и Сусе. В чемпионате участвовало 24 страны. Победу в первый раз за свою историю отпраздновала сборная Испании.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Плей-офф

За 11-12 места

За 9-10 места

За 7-8 места

За 5-6 места

1/2 финала

За 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Информация о турнире на официальном сайте международной гандбольной федерации
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
2005 год в гандболе
Чемпионаты мира в Тунисе
Январь 2005 года
Февраль 2005 года
Спорт в Тунисе в 2005 году